«Дом академиков» может означать:
 Дом академиков (Санкт-Петербург) — жилой дом Академии наук в Санкт-Петербурге, в XVIII и начале XIX века — Волков дом; многоквартирный жилой дом в Санкт-Петербурге, выходящий на три улицы: набережную Лейтенанта Шмидта, 7-ю линию Васильевского острова и Академический переулок. 
 Дом академиков (Москва) — жилой дом в Москве (район Якиманка), расположенный по адресу: Большая Калужская улица (современный Ленинский проспект), дом 13.
 Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых  в городе Казани (Республика Татарстан).